Sălceni se poate referi la:
Sălceni, Tulcea
Sălceni, Vaslui